Коке́й Неме́цкий (, ) — исчезнувший населённый пункт в Сакском районе Республики Крым на территории Сизовского сельского поселения (согласно административно-территориальному делению Украины — Сизовского сельского совета Автономной Республики Крым). Располагался примерно в 1 км северо-западнее современной Ильинки.

История 
Судя по доступным историческим документам, немецко-украинский хутор Кокей был основан на территории Кокейской волости Евпаторийского уезда в начале XX века. По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Евпаторийский уезд, 1915 год, в экономии Кокей было 8 дворов с немецким населением в количестве 67 человек приписных жителей и 20 — «посторонних».

После установления в Крыму Советской власти, по постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года № 206 «Об изменении административных границ» была упразднена волостная система и село вошло в состав Евпаторийского района Евпаторийского уезда, а в 1922 году уезды получили название округов. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа были отменены и произошло укрупнение районов — территорию округа включили в Евпаторийский район. Согласно Списку населённых пунктов Крымской АССР по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года, на хутор Кокей, в составе Кокейского сельсовета Евпаторийского района, числилось 10 дворов, из них 9 крестьянских, население составляло 79 человек, из них 54 украинца, 24 немца и 1 русский. После создания 15 сентября 1931 года Фрайдорфского (переименованного в 1944 году в Новосёловский) еврейского национального района (лишённого статуса национального постановлением Оргбюро ЦК КПСС от 20 февраля 1939 года) хутор включили в его состав. Время исчезновения селения точно не известно: есль на карта генштаба РККА 1941 года (составленной на основе топографических карт Крыма масштаба 1:84000 1920 года и 1:21000 1912 года) хутор ещё обозначен отдельным объектом, то на двухкилометровке РККА 1942 года он уже отсутствует. Дальнейшая судьба селения пока неизвестна.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Исчезнувшие населённые пункты Сакского района
Немецкие сёла Крыма